Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1947/48 werd gewonnen door HHIJC.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: HHIJC (West), Venlo (Zuid), Groningen (Noord) en DKS (Oost).

Eindstanden 

 In onderling overleg werd besloten om de wedstrijd Venlo-Groningen niet meer te spelen.

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1947/48

Hockey in 1947
Hockey in 1948
 1947/48